«Iced Earth»:

 Iced Earth — американская хэви-метал-группа, основанная в 1985 году.
 Iced Earth — дебютный студийный альбом американской хэви-метал группы Iced Earth, выпущенный в ноябре 1990 года.